Suceso hace referencia a varios artículos:
 Suceso (espacio-tiempo); en teoría de la relatividad, un punto del espacio-tiempo.
 Suceso determinista; en estadística, experimento o fenómeno que da lugar a un resultado cierto o seguro.
 Sucesos (Género periodístico); en periodismo, crónica de acontecimientos trágicos o delictivos.

Topónimos
 Bahía Buen Suceso, pequeña bahía ubicada en la península Mitre, en el departamento Ushuaia (Argentina).
 Faro Buen Suceso, faro en la bahía Buen Suceso (Argentina).
 Iglesia del Buen Suceso (desambiguación)

Informática
 Suceso (informática), cambio del valor de uno o varios parámetros a raíz del cual un software puede desencadenar un determinado tratamiento. 
 Suceso temido o evento temido; cambio de estado de un sistema digital o dispositivo, a partir del cual dicho sistema o dispositivo deja de funcionar correctamente.

Además
 ARA Bahía Buen Suceso, barco de la guerra de las Malvinas que sirvió a la Armada Argentina desde 1950 hasta 1982.
 Sucesos (revista), de publicación semanal chilena, publicada de 1902 a 1932.
 Después de Aquel Suceso, banda de rock argentina.